Johann Welsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Welsch (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1947), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 
 Johann Baptist Welsch (1888–1943), deutscher Travestiekünstler
 Johann Friedrich Welsch (1796–1871), deutscher Maler

Siehe auch:
 Maximilian von Welsch (Johann Maximilian von Welsch; 1671–1745), deutscher Architekt